Anthodiscus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Anthodiscus ingår i familjen Caryocaraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Anthodiscus